Chamberlain se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Joseph Chamberlain
 David Franklin Chamberlain
 Dee Ann Chamberlain
 George Chamberlain